

Persone
 Adolph Rupp (1901-1977) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Bernd Rupp (1942) – ex calciatore tedesco
 Chris Rupp (1979) – cantautore statunitense
 Debra Jo Rupp (1951) – attrice statunitense
 Emil Rupp (1898-1979) – fisico sperimentalista tedesco
 Franz Rupp (1901-1992) – pianista ed accompagnatore tedesco naturalizzato statunitense
 Galen Rupp (1986) – mezzofondista e maratoneta statunitense
 Heinrich Bernhard Rupp (1688-1719) – botanico tedesco
 Jean-Édouard-Lucien Rupp (1905-1983) – arcivescovo cattolico francese
 Lukas Rupp (1991) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Michael Rupp (1980) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Sieghardt Rupp (1931-2015) – attore austriaco

Altro
 Adolph Rupp Trophy – premio per il campionato di pallacanestro NCAA Division I
 RUPP –  università pubblica della Cambogia
 Rupp Arena – arena situata nella città di Lexington, Kentucky, Stati Uniti d'America